Белые горы — горы в Амурской области, южнее хребта Турана.
 Белые горы — горы в Красноярском крае, южная часть Заангарского плато.
 Белые горы (Аляска)
 Белые горы (Аризона)
 Белые горы (Калифорния)
 Белые горы (Нью-Гэмпшир)
 Лефка-Ори («Белые горы») — горный хребет на Крите
 Белые горы (Средиземье)

См. также 
 Белая гора
 Белая Гора